Huitfeldt-Kaas kan avse:

 Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, (1834–1905), en norsk arkivman
 Hans Emil Huitfeldt-Kaas (1869–1948), en norsk diplomat